Aurora Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Aurora Lake (Washington)
 Aurora Lake (Wisconsin)
 Aurora Lake (Wyoming)